Arenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Arenberger (* 1960), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Petr Arenberger (* 1958), tschechischer Mediziner, Hochschullehrer und Gesundheitsminister